Криезис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Криезис, Андреас (1816—1880) — греческий художник-портретист 19-го века.
 Криезис, Антониос (1796—1865) — судовладец и капитан, участник Освободительной войны Греции 1821−1832 годов, вице-адмирал, министр, премьер-министр Греции.
 См. также 
 HMS Coreopsis — британский корвет типа «Флауэр».